Pierre Victor Adolphe Ferret (1814-1882), explorateur français ;
 Pierre Ferret (1877-1949), architecte français ;
  (1908-1978), guitariste français de jazz manouche ;
 Pierre-Jean Matelo Ferret, plus connu sous le nom de Matelo Ferret (1914-1989), guitariste français de jazz manouche ;
 Pierre Ferret (1949-), architecte français, petit-fils de Pierre Ferret.